Села:
 Людвинівка — Київська область, Білоцерківський район
 Людвинівка — Київська область, Іванківський район
 Людвинівка — Київська область, Макарівський район

 Людвинівка — колишнє село Овруцького району Житомирської області, зняте з обліку